Кипърска първа дивизия 1977/78 е четиридесети шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 16 отбора. Шампион е тима на Омония Никозия.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони